Федеральные земли Австрии делятся на 80 политических округов и 15 уставных городов с расширенными статусами городов, которые формируют округа с их собственными правами. Это делает округ Австрии второй по значимости административной единицей государства в восьми из девяти земель и ставит его между такими единицами как федеральная земля и муниципальное правительство.

Функции 
Австрийский округ занимает примерно такое же положение как графства в Великобритании или округа в Германии и США. Администрацию округа () возглавляет «капитан округа» (). Чиновники районного уровня не выбираются, а назначаются правительством округа.

В ведении округов находятся все вопросы федерального и окружного административного права при условии указаний от высших инстанций, обычно губернатора () в вопросах федерального законодательства и губернатора округа () в вопросах законодательства округа. Таким образом округ в Австрии является основной единицей общего управления.

15 уставных городов (штатутарштадтов) — по австрийскому административному праву это независимые города. Эти города не являются частью какого-либо округа и городской совет обычно занимается теми же вопросами, что исполняет администрация округа. Обычно уставный город является домашним городом администрации округа, отвечающей за близлежащие области, к округу которого город не принадлежит. Например, Инсбрук является независимым городом, окружённым округом Инсбрук-Ланд, с администрацией, размещающейся в городе.

Австрийская столица Вена, являющаяся независимым городом и в то же время относящаяся к округу, в дальнейшем подразделяется на районы, используемыми местной администрацией для городского управления. Хотя эти районы пользуются некоторой автономией и выборные представители имеют определённые политические полномочия, но это не идёт ни в какое сравнение с административным делением на политические округа.

Крупнейшим по площади округом Австрии является Лицен в земле Штирия, включая исполнительные власти в Грёбминге. В ходе административной реформы, проведённой правительством Штирии, округа Юденбург и Книттельфельд объединились, образовав с 1 января 2012 года новой округ Мурталь. Далее также происходили слияния, с 1 января 2013 объединены: Брукк-ан-дер-Мур и Мюрццушлаг в округ Брукк-Мюрццушлаг; Хартберг и Фюрстенфельд в Хартберг-Фюрстенфельд и вновь созданный округ Зюдостштайермарк или Юго-восточная Штирия (), образованный слиянием бывших округов Фельдбах и Радкерсбург.

Перечень политических округов

Перечень уставных (независимых) городов

См. также 

 Города Австрии
 Штатутарштадты
 NUTS Австрии
 Список судов и судебных округов Австрии

Примечания 

Списки:Австрия